Чемпіонат світу з баскетболу 2010 року — 16-ий чемпіонат світу з баскетболу, що проходив у Туреччині з 28 серпня по 12 вересня 2010 року. У турнірі брали участь 24 команди. Чемпіонами світу стала збірна США (4 титул).

Міста та арени чемпіонату

Команди-учасниці

Груповий раунд

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Кваліфікація 5 - 8 місця

Статистика

Індивідуальна статистика гравців 

Очки

Підбори

Передачі

Блокшоти

Перехоплення

Хвилини

Статистика гравця за матч

Командна статистика 

Забиті Очки

Пропущені Очки

Підбори

Передачі

Перехоплення

Блокшоти

Статистика команд за матч

Підсумкова таблиця 

  (4 титул)

Символічна збірна турніру 
 Луїс Скола
 Лінас Клейза
 Кевін Дюрант — MVP
 Гедо Тюркоглу
 Мілош Теодосич

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонати світу з баскетболу
2010 у баскетболі
Серпень 2010
Вересень 2010